Omgång 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (OFC) spelades mellan 17–24 mars 2022 i Doha, Qatar. Matcherna spelades i ett enkelmöte, alla möter varandra i sin grupp en gång, gruppettor och grupptvåor gick vidare till omgång 2.

Preliminär kvalomgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Anmärkningslista

Källor
 Fifa.com

Referenser

1